Куп европских шампиона 1977/78. је било 23. издање Купа шампиона, најјачег европског клупског фудбалског такмичења. 

Финале је одиграно 10. маја 1978. на стадиону Вембли у Лондону, где је Ливерпул са 1:0 победио Клуб Бриж, и тако успео да одбрани трофеј из претходне сезоне.

Прво коло 

|}
Напомена: Ливерпул се као бранилац титуле директно пласирао у осмину финала.

1 Нант се пласирао у осмину финала по правилу више голова постигнутих у гостима.

Осмина финала 

|}

Четвртфинале 

|}
1 Борусија Менхенгладбах се пласирала у полуфинале по правилу више голова постигнутих у гостима.

Полуфинале 

|}

Финале

Најбољи стрелци

Види још 
 Куп победника купова у фудбалу 1977/78.
 УЕФА куп 1977/78.

Спољашње везе 
 Сезона 1977/78. на сајту УЕФА
 Резултати Купа шампиона
 Спортска историја 1977/78.

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 1977/78. у УЕФА такмичењима